Scarpa puede referirse a:
 Antonio Scarpa, anatomista y médico italiano.
 Carlo Scarpa, arquitecto italiano.
 Joe Scarpa, luchador profesional estadounidense.
 Romano Scarpa, historieta italiano.
 Roque Esteban Scarpa (Straboni), crítico literario chileno.
 Triángulo de Scarpa, región anatómica humana.